João Batista Lopes, mais conhecido como Abelha (Araraquara 3 de janeiro de 1958), é um treinador e ex-futebolista brasileiro que atuava como goleiro.

Carreira 
Começou sua carreira na Ferroviária de Araraquara, onde se destacou, vindo a ser contratado pelo São Paulo. Atualmente Abelha é treinador e escreveu o livro "Treinamento de Goleiro - Técnico e Físico".

Atualmente, é treinador técnico do Capivariano Futebol Clube, onde saiu e retorna, para a temporada 2013.

Títulos

Como jogador 
 São Paulo
 Campeonato Paulista: 1985

 Flamengo
 Taça Guanabara: 1984

Como treinador 
 São Bento
 Copa Estado de São Paulo: 2002.

 Capivariano
 Campeonato Paulista - Série A2: 2014

Ligações externas 
 

Naturais de Araraquara
Goleiros do estado de São Paulo
Goleiros da Associação Ferroviária de Esportes
Goleiros do Clube de Regatas do Flamengo
Goleiros do São Paulo Futebol Clube
Goleiros do Esporte Clube São Bento
Goleiros da Associação Atlética Internacional (Limeira)
Goleiros do Botafogo Futebol Clube (Ribeirão Preto)
Futebolistas do ABC Futebol Clube
Treinadores de futebol do estado de São Paulo
Treinadores do Esporte Clube São Bento
Treinadores do Capivariano Futebol Clube
Treinadores do Clube do Remo
Treinadores do Clube Atlético Sorocaba
Treinadores do Esporte Clube XV de Novembro (Piracicaba)
Treinadores do Esporte Clube Taubaté